Michal Jordán (né le  à Zlín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Zlín, il part en Amérique du Nord en 2007 et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Spitfires de Windsor. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008, il est repêché au quatrième tour, en cent-cinquième choix au total par les Hurricanes de la Caroline. En 2010, il passe professionnel avec les Checkers de Charlotte, club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Maple Leafs de Toronto.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2012 : participe au match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 22|| 1|| 5|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Whalers de Plymouth || LHO || 39|| 5|| 17|| 22|| 32|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| Whalers de Plymouth || LHO || 58|| 12|| 30|| 42|| 39|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 2009-2010|| Whalers de Plymouth || LHO || 41|| 13|| 19|| 32|| 18|| 9|| 0|| 5|| 5|| 5
|-
| 2010-2011|| Checkers de Charlotte || LAH || 67|| 4|| 14|| 18|| 35|| 16|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Checkers de Charlotte || LAH || 76|| 4|| 18|| 22|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Checkers de Charlotte || LAH || 54|| 6|| 10|| 16|| 22 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Hurricanes de la Caroline|| LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 70|| 4|| 21|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH || 30|| 2|| 9|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 38|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 36 || 1 || 0 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 4 || 3 || 0 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 27 || 2 || 5|| 7 || 4 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 48 || 2 || 6|| 8 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 54|| 2 || 13|| 15 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL ||61 || 7  || 11 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 40 || 9 || 11 || 20 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL || 37 || 3 || 7 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Amour Khabarovsk || KHL || 22 || 2 || 9 || 11 || 8 || - || - || - || - || -

| 79 || 3 || 4 || 7 || 18 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2007 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||0 ||1 ||1 || 4 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2008|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| place
|-
| 2008|| align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 0 || 5 || 5 || 6 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2009|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place
|-
| 2010|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| place
|-
| 2014|| align=left| || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place
|-
| 2015|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||1 ||2 ||2|| align=left| place
|-
| 2016|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||0 ||1 ||10|| align=left| place
|-
|2016 || align=left| République tchèque || align=left|Coupe du monde ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques ||5 ||1 || 0 || 1 || 2 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||0|| align=left| place

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Zlín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de l'Amour Khabarovsk